Плеші () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бісока.
 Плеші () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Сесчорі.